Zombie Studios — американская независимая компания, которая занималась разработкой видеоигр для консолей, ПК и мобильных телефонов. В январе 2015 года была закрыта.

История компании 
Компания была основана в 1994 году Джоанной Александр и Марком Лонгом. С тех пор, Zombie Studios разработала более 30 игр практически на всех основных платформах. С 1999 года по 2004 год компания была известна как Zombie Inc. 8 января 2015 года компания заявила о своём закрытии.

Разработанные игры 
 Ice & Fire (1995)
 Locus (1995)
 Zork Nemesis (1996)
 ZPC (1996)
 Spearhead (1998)
 Spec Ops: Rangers Lead the Way (1998)
 Spec Ops: Ranger Team Bravo (1998)
 Body Glove’s Bluewater Hunter (1999)
 Spec Ops II: Green Berets (1999)
 Spec Ops II: Operation Bravo (2000)
 Tom Clancy’s Rainbow Six: Covert Operations Essentials (2000)
 Spec Ops: Stealth Patrol (2000)
 Spec Ops II: Omega Squad (2000)
 Spec Ops: Ranger Elite (2001)
 Spec Ops: Covert Assault (2001)
 Alcatraz: Prison Escape (2001)
 Atlantis The Lost Empire: Search for the Journal (2001)
 Atlantis The Lost Empire: Trial by Fire (2001)
 Delta Force: Task Force Dagger (2002)
 Super Bubble Pop (2002)
 Shadow Ops: Red Mercury (2004)
 Saw: The Video Game (2009)
 Blacklight: Tango Down (2010)
 Saw II: Flesh & Blood (2010)
 Blackwater (2011)
 Blacklight: Retribution (2012)
 Frogger: Hyper Arcade Edition (2012)
 Special Forces: Team X (2013)
 Daylight (2014)
 Phantom Army (2014)

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр США
Компании Сиэтла
Появились в 1994 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту